Huckle ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Huckle (* 1948), britischer Gouverneur
 Patrick Huckle (* 1983), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 Mount Huckle, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Hackel
 Hackl
 Hackle